Het seizoen 2010/11 van de Eerste Divisie ging van start in augustus 2010. RKC Waalwijk werd kampioen en promoveerde rechtstreeks naar de Eredivisie. Acht andere teams speelden in een play-off tegen elkaar en tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie om twee plaatsen in de Eredivisie. De Eredivisieclubs wisten zich te handhaven. De nummer laatst, Almere City FC, zou in eerste instantie degraderen naar de Topklasse omdat een van de twee winnaars van de Topklasse wilde promoveren. Omdat echter na afloop van het seizoen RBC Roosendaal failliet werd verklaard, bleef Almere City FC in de Eerste Divisie.

Teams 
Naast de degradatie van FC Oss waren de andere wijzigingen ten opzichte van het seizoen 2009/10 dat de Eredivisionisten RKC Waalwijk (rechtstreeks gedegradeerd) en Sparta Rotterdam (verslagen door Excelsior in de playoff) de plaatsen innemen van Excelsior en kampioen De Graafschap.

Uitslagen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Voor aanvang van het seizoen kregen zeven clubs te maken met een straf in de vorm van punten in mindering, als gevolg van het niet nakomen van de financiële reglementen van de KNVB tijdens het vorige seizoen. Het zwaarst gestraft werd AGOVV dat uiteindelijk 9 punten in mindering kreeg. Daarnaast kregen ook MVV Maastricht (-8), BV Veendam (-4), Almere City FC (-6), SC Cambuur (-3), Fortuna Sittard (-2) en FC Zwolle (-1) puntenaftrek. Voorwaardelijke puntenaftrek was er voor FC Dordrecht (-4) en RBC Roosendaal (-3); deze straf werd kort voor het seizoenseinde alsnog opgelegd. Overigens telt deze aftrek van punten, die in bovenstaande stand in de kolom 'PA' kan worden gevonden, niet mee voor de stand voor de verschillende periodes.

Hoewel Almere City FC als laatste eindigde degradeerde de club niet. Dit kwam door het faillissement van RBC Roosendaal.

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Play-offs 
In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2011/12. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2010/11, vier periodekampioenen van de Eerste Divisie 2010/11 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste Divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste Divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste Divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

De nummer 18 degradeert als de algehele amateurkampioen (de winnaar van de finale tussen de kampioenen van de beide Topklassen) of de verliezend finalist wil promoveren.

Periodekampioenen
Periode 1: FC Zwolle - 17 (5 W, 2 G, 1 V)
Periode 2: FC Volendam - 16 (5 W, 1 G, 2 V)
Periode 3: MVV Maastricht - 19 (6 W, 1 G, 1 V)
Periode 4: RKC Waalwijk - 22 (7 W, 1 G, 0 V)

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Aantal goals per speelronde

Toeschouwersaantallen

Gouden Stier
Marc Höcher werd op maandag 9 mei 2011 uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Stier: de beste speler van de Jupiler League. De aanvaller van Helmond Sport ontving de prijs uit handen van Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Höcher werd verkozen door de trainers en aanvoerders van de teams uit de eerste divisie. Ook de supporters van de clubs hadden een stem.

Höcher eindigde voor Tom Daemen (MVV), Sjoerd Ars (FC Zwolle) en John Verhoek (FC Den Bosch, nu Stade Rennes). Er was veel ophef rond de verkiezing omdat smaakmaker Derk Boerrigter van het kampioenselftal van RKC Waalwijk niet was genomineerd. Diens coach Ruud Brood werd wel verkozen tot beste trainer. Tjaronn Chery van FC Emmen werd verkozen tot talent van het jaar.

2010/11
Nederlands competitievoetbal 2010/11